Для передачи испанских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Таблица

Использованная литература 
 Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имён собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода. С приложением правил практической транскрипции имён с 23 иностранных языков, в том числе, слоговых соответствий для китайского и японского языков. — : Р. Валент, 2001. — С. 148—150. — ISBN 5-93439-046-5.
 Гиляревский Р. С. Иностранные имена и названия в русском тексте. — : Высшая школа, 1985. — С. 144—153.

Дополнительные замечания 
 В русском языке служебный элемент «и» в испанских фамилиях выделяется дефисами: Хосе Ортега-и-Гассет, Риего-и-Нуньес. В оригинальном испанском написании этих дефисов нет.

Передача имён испанских монархов 
Имена правителей Пиренейского полуострова передавались на русский язык по-разному. Правители Арагона с именем «Педро» его сохранили в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. В переводе книги Артура Брайанта «Эпоха рыцарства в истории Англии» Педро III назван Петром III.

Во введении к академической «Истории Испании», изданной в 2012 году, ситуация с передачей имен монархов Испании описана так:

С именами правителей Испании в настоящее время существует двойственная ситуация: с одной стороны сохраняется латинская традиция (Филипп, а не Фелипе, Изабелла, а не Исабель), с другой — историки уже давно пишут Энрике, а не Генрих, Фернандо, а не Фердинанд. Авторы и редакторы этой книги исходили именно из этого, не пытаясь жёстко провести какой-то определённый принцип.

Официальная инструкция для географических названий 
 

Инструкция издана с грифом «Обязательна для всех ведомств и учреждений СССР». В ней не только содержатся правила передачи на русский язык географических названий с испанского языка, но также перечислены особенности каталанского, галисийского, баскского языков, особенности передачи индейских названий Латинской Америки. Приведён список традиционных названий (написание которых отступает от правил инструкции, например: España — Эспанья — Испания). Дан словарь географических терминов и слов, встречающихся в названиях, и др.

Инструкция включена в перечень действующих нормативных актов и документов на производство картографических работ (раздел «Инструкции, правила, словари по передаче географических названий»): на сайте allmedia.ru; на сайте consultant.ru.

Примечания

Ссылки 
 Грамота.ру: Письмовник. Как писать испанские имена и названия

Испанский язык
Практическая транскрипция с русским языком